Бора́н-сюр-Уа́з () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 35 км на північ від Парижа, 85 км на південь від Ам'єна, 35 км на південний схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 828 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2151,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Боран-сюр-Уаз на сайті французького Національного інституту географії
 Боран-сюр-Уаз на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Боран-сюр-Уаз на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза